Joan Harrison – sceneggiatrice britannica
Joan Harrison – nuotatrice sudafricana